Gobin ist der Familienname folgender Personen:

 John P. S. Gobin (1837–1910), US-amerikanischer Politiker
 Maneesh Gobin, mauritischer Politiker